Дирк Демоль (; род. , Кюрне, провинция Западная Фландрия, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1982—1995 годах. Победитель велогонки Париж — Рубе (1988). Спортивный директор велокоманд:  (2009),  (2012-2018) и  (с 2019 года).

Достижения 

 1979
 1-й — Этап 1 Гран-при Вильгельма Телля
 3-й Вламсе Пейл 
 3-й Тур Фландрии U23
 1980
 2-й Париж — Рубе U23
 3-й Вламсе Пейл 
 1981
 1-й Grand Prix Waregem
 1-й Deux Jours du Gaverstreek — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 3-й Coupe Egide Schoeters
 1982
 7-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1984
 3-й Омлоп ван хет Хаутланд
 8-й Дварс дор Фландерен
 10-й Омлоп ван хет Васланд
 1985
 2-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 3-й Flèche hesbignonne-Cras Avernas
 7-й Delta Profronde
 10-й Гран-при Денена
 10-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1986
 2-й Омлоп ван хет Хаутланд
 7-й Схелдепрейс
 9-й Омлоп ван хет Васланд
 1987
 1-й Grand Prix Briek Schotte
 1-й Stadsprijs Geraardsbergen
 2-й Wingene Koers
 2-й Чемпионат Фландрии
 3-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1988
 1-й Париж — Рубе
 3-й Гран-при Фурми
 4-й Гран-при Денена
 1990
 1-й Три дня Западной Фландрии
 5-й Tour de Vendée
 6-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1991
 9-й Три дня Западной Фландрии

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Демоль, Дирк на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии